Gråharun kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gråharun (vid Ytterstholm, Nagu), Åboland, 
 Gråharun (vid Brännskär, Nagu), Åboland, 
 Gråharun (vid Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Gråharun (öster om Busö, Raseborg), Nyland,

Se även
Gråharu
Gråharuna
Gråhara (olika betydelser)
Strömsö Gråharun

Robotskapade Finlandförgreningar